Sherborne – miasto w Anglii, w hrabstwie Dorset
 Sherborne – stacja kolejowa w mieście Sherborne, w hrabstwie Dorset
 Sherborne – wieś w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Sherborne – gmina w Kanadzie, w prowincji Ontario, w hrabstwie Haliburton
 Sherborne – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Sherborne St John – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 Monk Sherborne – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire